Charles Bruce potrebbe riferirsi a:
Charles Granville Bruce (1866-1939), militare, esploratore e alpinista britannico.
Charles Bruce, V conte di Elgin (1732-1771), nobile scozzese.
Charles Bruce, IV conte di Elgin (1682-1747), nobile scozzese.
Charles Brudenell-Bruce, I marchese di Ailesbury (1773-1856), politico britannico.
Charles Bruce (1956-2002), militare britannico.